Fozio (fl. VI secolo), militare bizantino, figliastro di Belisario
Fozio – nome proprio di persona italiano maschile
Fozio I di Costantinopoli – detto il Grande (IX secolo), bibliografo e patriarca bizantino
Fozio di Mosca (fl. XV secolo) –  Metropolita di Kiev e poi Metropolita di Mosca